Hrvatski rukometni klub Borovo je muški rukometni klub iz Vukovara, Vukovarsko-srijemska županija.  U sezoni 2018./19. klub nastupa u 1. HRL - Sjever.

O klubu 
Klub je osnovan 2001. godine kao sljednik nekadašnjeg RK "Borova", koji je djelovao od 1948. do 1991. godine.  klub je do do sezone 2017./16. nastupao u 3. HRL - Istok i 2. HRL - Sjever, odnosno 2. HRL - Istok koju osvaja u sezoni 2017./18. i plasira se u 1. HRL - Sjever. Nakon samo polusezone u 1. HRL - Sjever, klub odustaje od natjecanja i biva izbačen u 3. hrvatsku rukometnu ligu Istok gdje nastavlja daljnje natjecanje.

Uspjesi 
 Druga hrvatska rukometna liga 
 prvak: 2017./18. (Istok)

Plasmani po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice  
 Vukovar  
 Borovo Naselje 
 RK Borovo 
 RK Borovo (žene)

Vanjske poveznice  
 HRK Borovo, facebook stranica 
 furkisport.hr/hrs, Borovo, rezultati po sezonama 
 sportilus.com, Hrvatski Rukometni klub Borovo

Izvori  
 Marijan Flander i dr: Razvoj rukometa u Hrvatskoj : od prvih početaka do 1985. godine, Zagreb, 1986., UDK: 796.322(497.13)(091), str. 141  
 bisnode.hr, Hrvatski rukometni klub "BOROVO" Vukovar 

Borovo
Borovo